Rutshuru peut désigner :
 le territoire de Rutshuru, une entité administrative déconcentrée de l'est de la province du Nord-Kivu au Congo-Kinshasa ;
 Rutshuru, localité et chef-lieu du territoire de Rutshuru ;
 Rutshuru, rivière du Congo-Kinshasa se jetant dans le lac Édouard ;
 les chutes de Rutshuru.